Мухаммад I ас-Саліх, Аль-Саліх Насір ад-Дін Мухаммад бен Татар (араб. ناصر الدين محمد بن ططر‎) — мамелюкський султан Єгипту з династії Бурджитів. 
 Саліх (араб. ‎ صالح‎‎, «благочестивий») — пророк (набі), що був посланий Аллахом до народу Самуд (північ Хіджазу). 
 Саліх Салахуддін, Ас-Саліх Салах ад-Дін Саліх ібн Мухаммад (араб. الملك الصالح صلاح الدين صالح بن محمد‎‎; 1338–1354) — мамелюкський султан Єгипту з династії Бахрітів. 
 Ісмаїл ас-Саліх, Ас-Саліх Імад ад-Дін Ісмаїл ібн Мухаммад (араб. ‏الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد‎; 1325–1345) — мамелюкський султан Єгипту з династії Бахрітів.
 Хаджжі II ас-Саліх, Ас-Саліх аль-Мансур Салах ад-Дін Хаджжі ібн Шабан (араб. الملك الصالح/المنصور/المظفر صلاح الدين حاجي بن شعبان‎; помер 1390) — останній мамелюкський правитель.
 Саліх Дурсун (тур. Salih Dursun, нар. 12 липня 1991, Сакар'я) — турецький футболіст, півзахисник клубу «Трабзонспор». 
 Ас-Саліх Аюб ібн Мухаммад, Ас-Саліх Наджм ад-Дін Аюб ібн Мухаммад (араб. الملك الصالح نجم الدين ايوب‎‎; 1205–1249) — сьомий султан з династії Аюбідів. 
 Саліх Ата (*1 червня 1908, Шортепе — †26 грудня 1964) — туркменський народний поет.